Первый дивизион 1966 () — 53-й сезон чемпионата Дании по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1966 на сайте danskfodbold.com 
 Сезон 1966 на сайте rsssf.com 

1966
Дания
1966 год в Дании